Leveler (album) - album van de band August Burns Red
 Leveler (audio) - proces in geluidsbewerking